Коуз, Джон  (; 1779—1862) — британский художник.
 Коуз, Рональд (Рональд Гарри Коуз; ; 1910—2013) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1991 г.

См. также 
 Коузи, Боб (Роберт Джозеф «Боб» Коузи; род. 1928) — американский баскетболист. 
 Каус